Hockey Pro League 2020 (mannen)
 Hockey Pro League 2020 (vrouwen)